— религиозный ритуал или праздник в японской религии синто. Изредка проводятся также буддистскими храмами. Со временем многие подобные праздники утратили религиозный смысл, сохранив лишь карнавальные черты.

Этимология 
Религиовед Сонода Минору считает, что термин «мацури» происходит от глагола «мацурау» - «служить с почтением», или от глагола «мацу» - «ждать»,  данном случае - ожидать божество. Другие исследователи обращают внимание на такие значения глагола «мацурау», как «находиться с», «развлекать». Другие подобные глаголы, от которых мог произойти термин - «матинодзому», «матикогарэру» (ожидать с надеждой, нетерпением). Также «мацурау» может значить «смиряться с мощью ками», «подчиняться божеству».

Структура мацури 
В основе мацури лежат ритуалы, символизирующие связь человека с божеством. Как правило, ритуалы проводятся каннуси (жрецом) в святилище, за чем следует менее формальная праздничная часть. Как правило, она включает в себя торжественное шествие с паланкином микоси, в котором временно пребывает божество. Другим центральным атрибутом мацури является ритуальная трапеза.

Согласно английскому исследователю Тёрнеру, мацури противопоставляются обычному порядку. Кроме того, в самом мацури сочетаются обрядовая торжественность и безудержное всеобщее веселье.

Обычно мацури состоят из трёх частей. После ритуального очищения участников, происходит приглашение и встреча ками. Вторая часть состоит из общения с божеством посредством приношений, ритуальной трапезы, совместных процессий, песен или молитв. Мацури заканчивается проводами божества - ками-окури. Мацури позволяет божеству восполнить свою силу, а людям - приобщиться к ней.

Праздник сопровождается сильными возгласами. Считается, что шум веселит богов ками.

Организация 
Организация мацури не изменилась с давних времён — они до сих пор устраиваются сельскими и городскими общинами при поддержке местной власти.

Многими исследователями отмечается групповой характер мацури, общинность, проявляющаяся как во время самого праздника, так и в течение подготовки к нему.

Классификация 
Не существует согласованного календаря для всех мацури страны, поскольку верования японцев имеют сильную территориальную дифференциацию и не могут быть унифицированы. По разным подсчётам, в Японии от 100 до 300 тысяч мацури. Одна из возможных классификаций мацури — сезонная. Для весенних праздников, времени посевных работ характерны моления об урожае; для летних — избавление от тайфунов и вредителей, а также поминание умерших (праздник О-Бон); осенью, после сбора урожая благодарят богов за плоды земли; среди зимних праздников множество служит для развлечения в холодное время года, кульминацией зимних праздников является Новый год, когда празднуют обновление природного цикла и встречают новое солнце.

Среди известных праздников-мацури Японии можно выделить Канда-мацури в Токио, Гион-мацури в Киото, Канамара-мацури в Кавасаки и Сакэ-мацури (праздник сакэ) в Хигасихиросима.

См. также 
 Синто
 Праздники Японии
 Праздники в Токио

Примечания

Ссылки 
 Festivals of Japan — English
 Мацури в Британнике

Мацури